Kaisers ist der Ortsname von:
 Kaisers, Gemeinde im Bezirk Reutte, Tirol
 Kaisers (Gemeinde Sölden), Dorf in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Kaisers (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Kaiser’s bzw. Kaisers steht für:
 Kaiser’s Tengelmann, deutsche Supermarktkette
 Kaisers Gute Backstube, baden-württembergische Bäckereikette